Черноземски може да се отнася за:
 Владо Черноземски (1897 – 1934), български терорист
 Иван Черноземски (р. 1933), български лекар